Kæret kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kæret (Abildgård Sogn) – en bebyggelse i Abildgård Sogn, Frederikshavn Kommune
 Kæret (Agersted Sogn) – en bebyggelse i Agersted Sogn, Brønderslev Kommune
 Kæret (Esbjerg Kommune) – et areal i Obbekær Sogn og Sankt Katharine Sogn – Esbjerg Kommune
 Kæret (Lild Sogn) – en bebyggelse i Lild Sogn, Thisted Kommune
 Kæret (Nørre Omme Sogn) – en bebyggelse i Nørre Omme Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Kæret (Sankt Johannes Sogn) – en bebyggelse i Sankt Johannes Sogn, Herning Kommune